Lamar – polski herb szlachecki

Miejscowości w USA
 Lamar – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Lamar – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Prowers
 Lamar – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Lamar – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Chase
 Lamar – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Hughes
 Lamar – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Aransas
 Lamar – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Darlington

Gminy w USA
 Lamar (ang. Lamar Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Lamar (ang. Lamar Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Lamar (ang. Lamar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Lamar (ang. Lamar Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lamar (ang. Lamar County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Lamar (ang. Lamar County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Lamar (ang. Lamar County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Lamar (ang. Lamar County) – w stanie Teksas

 Inne
 Lamar - dolina w  stanie Wyoming, w Stanach Zjednoczonych